Российский исламский университет — название ряда высших духовных учебных заведений мусульман в Российской Федерации:
 Российский исламский университет — прежнее название Российского исламского института, негосударственного высшего учебного заведения, расположенное в Казани.
 Российский исламский университет — негосударственное высшее учебное заведение, расположенное в Уфе.
 Российский исламский университет имени Кунта-хаджи Кишиева — негосударственное высшее учебное заведение, расположенное в Грозном.